The Grudge bezeichnet:
 Ju-on: The Grudge, japanischer Horrorfilm von Takashi Shimizu aus dem Jahr 2004
 Der Fluch – The Grudge, amerikanisch-japanischer Horrorfilm von Takashi Shimizu aus dem Jahr 2004 und Neuverfilmung des japanischen Horrorfilms
 Der Fluch – The Grudge 2, amerikanisch-japanischer Horrorfilm von Takashi Shimizu aus dem Jahr 2006 und Fortsetzung des Films aus dem Jahr 2004
 Der Fluch – The Grudge 3, amerikanischer Horrorfilm von Toby Wilkins aus dem Jahr 2009 und Fortsetzung des Filmes aus dem Jahr 2006
 The Grudge (2020), amerikanischer Horrorfilm von Nicolas Pesce aus dem Jahr 2020